Bolivar Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bolivar Township (Jefferson County, Arkansas)
 Bolivar Township (Poinsett County, Arkansas)
 Bolivar Township (Indiana)